Het WTA-tennistoernooi van Pattaya (officieel Pattaya Women's Open) van 2006 werd gespeeld van 6 tot en met 12 februari 2006 in de Thaise badplaats Pattaya. Er werd gespeeld op een hardcourtbaan.

Het toernooi verloor in de eerste ronde meteen de als eerste geplaatste Vera Zvonarjova en de als tweede geplaatste Shinobu Asagoe, terwijl de ongeplaatste Kroatische Jelena Kostanić-Tošić doordrong tot de finale. Het was voor Kostanić de derde keer dat ze een WTA-finale bereikte, maar ook deze titel wist ze niet te grijpen. Ze verloor eenvoudig (3-6 1-6) van de als vierde geplaatste Israëlische Shahar Peer. Het was voor Peer de eerste van de drie WTA-titels die ze in 2006 zou winnen: in mei volgden de toernooien van Praag en Istanboel.

Geplaatste speelsters

Uitslagen 

Pattaya 2006
Pattaya